ЖБК Динамо (Но) в сезоне 2016/2017 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу в сезоне 2016/2017.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Премьер-лиге команда «Динамо» заняла 6-е место, тем самым получила право на следующий год выступать в кубке Европы FIBA. В розыгрыше кубка России клуб остановился во 2-м раунде, заняв в группе 3-е место. В еврокубках не участвовала.

По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки (средний показатель):
 «больше всех очков» —  Кайла Александер (19,1);
 «лучшая по атакующим передачам» —  Мая-Мари Лэнглуа (4,6);
 «лучшая по подборам» —  Кайла Александер (13,4).

Хронология событий 
 1 июля 2016 г. клуб подписал контракт с канадской нападающей Тамарой Тэтхем, будущей участницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

 4 августа — 2 сентября 2016 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске и Бердске.

 25 — 27 августа 2016 г. «Динамо» участвовало в международном турнире на призы Л. А. Ячменева в Бердске, где заняло 1-е место: «Енисей» — 85:67 (Киселева 19 оч.), сборная Казахстана — 72:59 (Абайбурова 19 оч.), «УГМК-Юниор» — 62:57 (Абайбурова и Чайковская 17 оч.).

 14 — 17 сентября 2016 г. «Динамо» в польской Гдыне участвовало в международном турнире «Gdynia Super Team», где заняло 4-е место: «Висла» — 46:71 (Тэтхем 13 оч.), «Островия» — 70:75 (Тэтхем 17 оч.), «CEKK» — 61:70 (Абайбурова 13 оч.), «Гдыня» — 73:70 (Абайбурова 20 оч.)

 20 — 23 сентября 2016 г. «Динамо» участвовало в турнире «Кубок Губернатора Курской области», где заняло 3-е место: «МБА» — 71:70 (Абайбурова 20 оч.), «Вологда-Чеваката» — 63:73 (Тэтхем 18 оч.), «Динамо (К)» — 67:81 (Тэтхем 20 оч.).

 27 сентября 2016 г. На пресс-конференции с журналистами руководство клуба поставило команде задачу, как минимум повторить результат предыдущего сезона (6-е место).

 30 декабря 2016 г. Вновь, как и в прошлом сезоне, разыгрывающая молодежной команды УГМК-Юниор Елизавета Комарова до конца сезона арендована «Динамо».

 13 января 2017 г. В команду из МБА пришёл центровой Полина Фёдорова.

  27 апреля 2017 г. «Динамо» завершила сезон, выиграв серию за 7-е место у «Спарты энд К» — 2-1. Итоговый результат в чемпионате России сезона 2016/17 — 7-е место.

Трансферная политика

Пришли

Ушли 

 курсивом отмечены игроки «Динамо-2»

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

Турнирная таблица

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Кубок России

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Европы ФИБА

Группа «С»

Состав 
Статистика участия игроков в чемпионате и кубке России.

 Президент — Ирина Минх
 Почетный президент — Леонид Ячменев
 Генеральный менеджер — Сергей Баженов
 Главный тренер — Дмитрий Шумихин
 Тренеры — Алексей Гуляев

Динамо — 2

Суперлига. Второй дивизион

Группа А 

• указываются игроки «Динамо-2»

Турнирная таблица

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Итоговая таблица

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Андрей Волков

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск